Проверка на любовь () — немецкий телесериал 1992 года, режиссёр Вильфрид Дотцель
 Проверка на любовь — российский фильм 2013 года, режиссёр Игорь Войтулевич